Simiyu (rivier) - rivier in Tanzania
 Simiyu (regio) - regio in Tanzania